Janzer ist der Familienname folgender Personen:

Jörg Janzer (* 1939), deutscher Psychiater, Schriftsteller, Aktionskünstler und Maler
 Manuel Janzer